Stany Zjednoczone:
 Mills – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Natrona
 Mills (ang. Mills Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Bond
 Mills (ang. Mills Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Midland
 Mills (ang. Mills Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ogemaw
 hrabstwo Mills (ang. Mills County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Mills (ang. Mills County) – w stanie Teksas

Inne:
 The Mills Brothers – afroamerykański kwartet wokalny

Osoby:
 Alexandria Mills – Miss World 2010
 Alice Mills – australijska pływaczka
 Alley Mills – amerykańska aktorka
 Billy Mills – amerykański lekkoatleta
 Charles Karsner Mills – amerykański lekarz
 Charles Wright Mills – amerykański socjolog
 Danny Mills – brytyjski piłkarz
 Derek Mills – amerykański lekkoatleta
 Donna Mills – amerykańska aktorka
 Ernie Mills – brytyjski kolarz
 George Mills – brytyjski piłkarz
 Hannah Mills – brytyjska żeglarka
 Hayley Mills – dziecięca gwiazda kinowa
 Heather Mills – brytyjska modelka
 Jeff Mills – amerykański DJ
 John Mills – brytyjski aktor
 John Myles-Mills – ghański lekkoatleta
 Judson Mills – amerykański aktor
 Juliet Mills – brytyjska aktorka
 Kenneth Charles Mills – brytyjski porucznik
 Leonard Myles-Mills – ghański lekkoatleta
 Magnus Mills – brytyjski pisarz
 Matthew Mills – brytyjski piłkarz
 Mick Mills – angielski piłkarz
 Mike Mills – amerykański basista
 Noel Mills – nowozelandzki wioślarz
 Novlene Williams-Mills – jamajska lekkoatletka
 Patrick Mills – australijski koszykarz
 Phil Mills – walijski pilot rajdowy
 Robert Mills – amerykański fizyk
 Russell Mills – brytyjski malarz
 Sonia Mills – australijska wioślarka
 Vurlon Mills – gujański piłkarz
 William Oswald Mills – amerykański polityk
 Mills Lane – amerykański sędzia bokserski

Zobacz też:
 Barcombe Mills
 Broughton Mills
 Bucks Mills
 East Mills
 Egzorcyzmy Dorothy Mills
 General Mills
 Mils
 Osmington Mills
 Wicehrabia Mills